Лебединский, Андрей:
 Лебединский, Андрей Анатольевич (род. 1963) — четырёхкратный чемпион Паралимпийских игр.
 Лебединский, Андрей Владимирович (1902—1965) — советский физиолог и биофизик, академик АМН СССР.